

B 
 B — літера латинської абетки.
 Бор, хімічний елемент
 Вітамін B
 Мова програмування B

b 
[b] — дзвінкий губно-губний проривний приголосний звук.